Peglio est une commune italienne de la province de Côme
 Peglio est une commune italienne de la province de Pesaro et Urbino